Deburau peut faire référence à :

Patronyme 

La Famille Deburau, dont Jean-Gaspard-Baptiste Deburau (1796-1846) et son fils Charles Deburau (1829-1873), mimes français du  ;

Titres 

Deburau, pièce de Sacha Guitry créée en 1918, mettant en scène Jean-Gaspard Deburau ;
Deburau, film français de Sacha Guitry, adaptation de la pièce pré-citée, sorti en 1951.

Lien externe 
 
Patronyme français